Franklin est le nom de plusieurs localités du Wisconsin :



Franklin, ville du comté de Jackson
 Franklin, ville du comté de Kewaunee
 Franklin, ville du comté de Manitowoc
 Franklin, ville du comté de Milwaukee
 Franklin, ville du comté de Sauk
 Franklin, communauté de la ville de Herman du comté de Sheboygan
 Franklin, ville du comté de Vernon

Voir aussi